Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 4. és 7. között rendezték Iglsben. Az aranyérmet a keletnémet Dettlef Günther nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F1